Condica palpalis är en fjärilsart som beskrevs av Walker 1856. Condica palpalis ingår i släktet Condica och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
palpalis